Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2018 fand vom 18. bis 25. Januar 2018 in der Grand Central Station in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.

Vorjahressieger bei den Herren war Karim Abdel Gawad, bei den Damen war es Camille Serme. Bei den Herren schieden Gawad sowie Weltmeister Mohamed Elshorbagy und sein Bruder, Vizeweltmeister Marwan Elshorbagy, jeweils im Achtelfinale aus. Simon Rösner erreichte erstmals in seiner Karriere nicht nur das Finale bei einem Turnier der World Series, sondern gewann auch die Finalpartie gegen Tarek Momen mit 11:8, 11:9, 6:11 und 11:5. Es war der neunte Titel seiner Karriere. In der Damenkonkurrenz setzte sich die topgesetzte Nour El Sherbini durch, die sich im Endspiel mit 2:11, 11:6, 4:11, 11:7 und 11:7 gegen Nour El Tayeb durchsetzte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Bei den Herren wurden die acht besten Spieler, bei den Damen die 16 besten Spielerinnen gesetzt. Per Wildcard erhielten Marina Stefanoni und Todd Harrity einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 165.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
Sportveranstaltung in Manhattan